Павел Петрович Дурново (1874—1909) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга, участник Цусимского сражения, сын П. П. Дурново.

Биография 
 13 сентября 1888 — Воспитанник Морского училища.
 8 мая 1890 — Зачислен в младший специальный класс.
 17 сентября 1890 — Принят на действительную службу.
 19 августа 1891 — Младший унтер-офицер.
 11 августа 1892 — Гардемарин.
 15 августа 1892 — Фельдфебель.
 11 мая 1893 — Назначен на крейсер «Адмирал Нахимов».
 17 сентября 1893 — Мичман с назначением в 6-й флотский экипаж.
 18 июня 1894 — Исполняющий обязанности младшего штурмана крейсера «Адмирал Нахимов».
 5 ноября 1894 — В плавании на крейсере 2-го ранга «Рында».
 31 декабря 1894 — Младший штурман крейсера «Рында».
 7 июня 1895 — Исполняющий обязанности старшего штурмана канонерской лодки «Кореец».
 8 июля 1895 — Младший штурманский офицер канонерской лодки «Кореец».
 3 августа 1895 — Переведен на крейсер «Адмирал Нахимов».
 16 сентября 1895 — Сверхштатный вахтенный начальник канонерской лодки «Кореец».
 13 января 1896 — Прикомандирован к главному гидрографическому управлению для занятий по компасной части с прикомандированием к 7-му флотскому экипажу.

 4 октября 1896 — Слушатель Николаевской морской академии.
 24 октября 1898 — Исполняющий должность старшего штурманского офицера эскадренного броненосца «Пересвет».
 13 ноября 1898 — На зимний период прикомандирован к главному гидрографическому управлению.
 2 января 1899 — Утвержден в должности старшего штурманского офицера эскадренного броненосца «Пересвет».
 14 января 1899 — Штурманский офицер 1-го разряда.
 12 апреля 1899 — 5 ноября 1899 — Старший штурманский офицер броненосца береговой обороны «Генерал-Адмирал Апраксин».
 1 октября 1899 — Старший штурманский офицер эскадренного броненосца «Пересвет».
 15 мая 1900 — Старший штурманский офицер крейсера «Азия».
 19 августа 1900 — 30 июня 1901 — На эскадренном броненосце «Пересвет».
 20 октября 1900 — 17 апреля 1901 — Прикомандирован к Главному гидрографическому управлению на зиму.
 2 января 1903 — Адъютант Его Императорского Высочества генерал-адмирала Алексея Александровича.
 10 мая 1904 — Командир миноносца «Бравый», отчислен от командования 13 июня 1905 года.
 14-15 мая 1905 — Участвовал в Цусимском сражении, прорвался во Владивосток.
 20 мая 1905 — Капитан 2-го ранга «за отличие по службе».
 6 декабря 1905 — Командир канонерской лодки «Хивинец».
 26 февраля 1907 — Переведен в 8-й флотский экипаж.
 26 января 1909 — Исключен из списков флота умершим.

Похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

Семья 

Жена (с 8 апреля 1901; Канны) — светлейшая княжна Софья Петровна Волконская (1866—1943), вдова гвардии поручика Дениса Васильевича Давыдова (1859—1896; внука героя-поэта); правнучка князя П. М. Волконского и графа П. А. Клейнмихеля. По словам родственницы, «первый муж Сони, Давыдов, проявлял признаки сумасшествия. Впоследствии он окончательно сошёл с ума, но Соня, очень его любившая, самоотверженно сама за ним ходила до его смерти. Пробыв вдовой несколько лет, она вышла замуж за сына своего опекуна, Павлика Дурново, с которым, к несчастью, прожила очень недолго». После его смерти она подарила Морскому корпусу его яхту «Павлик». Также в его память 16 декабря 1909 года учредила ежегодную премию в размере 500 рублей для воспитанников Морского корпуса. Состояла гофмейстериной двора великой княгини Виктории Фёдоровны. После революции жила в Крыму. В 1920 году была эвакуирована из Ялты на пароходе «Трини». Проживала во Франции, скончалась в Страсбурге.

Награды 
 Премия действительного тайного советника Менде в размере 330 рублей с занесением имени на мраморную доску почета выпускников Морского Корпуса.
 Медаль «В память царствования императора Александра III» (26.2.1896)
 Медаль «В память коронации Императора Николая II» (17.2.1899)
 Испанский орден «За морские заслуги» Большого креста 1-го класса (20.7.1901)
 Мекленбург-Шверинский орден 2-го ранга 5-го класса (22.4.1902)
 Орден Святой Анны III степени (1.1.1904)
 Орден Святого Георгия IV степени (18.9.1905) — «В бою 14-го мая 1905 г. у острова Цусима под сосредоточенным огнем противника спас 183 человека с погибшего броненосца „Ослябя“. Когда разрыв 8-ми дюймового неприятельского снаряда причинил повреждения в машине и кочегарках и вывел носовой рулевой привод, — сам стал править кормовым рулевым приводом, пока не исправили носовой. Окруженный неприятельскими миноносцами и имея малый ход из-за поврежденных котлов удачным маневрированием прорвался и благополучно привел миноносец во Владивосток».

Примечания 

Павел Петрович
Выпускники Морского кадетского корпуса
Участники Русско-японской войны (Россия)
Похороненные в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры